Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1955 - cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Brytyjczyk Peter Craven.

Po raz pierwszy w eliminacjach uczestniczył reprezentant ze Szwajcarii.

Eliminacje europejskie

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka

Linköping (1) 
 29 kwietnia 1955 r. (niedziela),  Linköping

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej

Eskilstuna (2) 
 29 kwietnia 1955 r. (niedziela),  Eskilstuna

Awans: 6 do kwalifikacji skandynawskiej
Uwaga! Georg Duneborn, Per Olof Söderman i Sune Karlsson dostali od federacji SVEMO dziką kartę dla kwalifikacji kontynentalnych a Olle Nygren i Rune Sörmander w Finale Europejskim bez potrzeby kwalifikacji.

Kwalifikacja skandynawska

Turku (1) 
 1 maja 1955 r. (niedziela),  Turku

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego

Kopenhaga (2) 
 4 maja 1955 r. (środa),  Kopenhaga

Awans: 8 do Finału Skandynawskiego

Finał Skandynawski 
 8 maja 1955 r. (niedziela),  Trondheim

Awans: 6+1 do Finału Europejskiego

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Osijek (1) 
 1 maja 1955 r. (niedziela),  Osijek
Tabela → brak danych
Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Oberhausen (2) 
 8 maja 1955 r. (niedziela),  Oberhausen

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 13 czerwca 1955 r. (poniedziałek),  Abensberg

Awans: 6 do Finału Europejskiego
Tabela miejscowa 11-16 → brak danych

Finał Europejski 
 4 lipca 1955 r. (sobota),  Oslo

Awans: 4 do Finału Światowego

Eliminacje brytyjskie

Runda mistrzowska 
Rozgrywano 7 eliminacji na torach brytyjskich

Awans: 12+2 do Finału Światowego

Finał Światowy 
 15 września 1955 r. (czwartek),  Londyn - Stadion Wembley

Uwaga! Eric Williams i Billy Bales zastąpili Auba Lawsona i Douga Daviesa.

1955
1955 w sporcie żużlowym